Кубок Шотландии по футболу 1875/76 — 3-й розыгрыш национального Кубка Шотландии. Победителем турнира в третий раз подряд стал глазговский клуб «Куинз Парк», переигравший «Терд Ланарк». Первый матч финала прошёл 11 марта 1876 года на стадионе «Гамильтон Кресент» и закончился вничью 1:1. Переигровка состоялась 18 марта 1876 года на арене «Хэмпден Парк», в нём сильнее оказался «Куинз Парк» — «пауки» обыграли «Терд Ланарк» со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд

Переигровки 

 «Эдинбург Тисл» прошёл во второй раунд турнира без игры
 6 команд вышли во второй раунд Кубка после нулевых ничьих со своими соперниками

Второй раунд

Переигровки

Третий раунд

Четвертьфиналы 

 «Дамбартон» прошёл в полуфинал турнира без игры

Полуфиналы

Переигровки

Повторные переигровки

Финал

Переигровка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Все матчи Кубка Шотландии на www.rsssf.com 
 Статистика Кубка Шотландии на www.soccerbase.com 
 Кубок Шотландии 1873-74 на www.iffhs.de 
 Scottish Football Archive 1873—74 

1876
Футбол в Европе в 1875 году
Футбол в Европе в 1876 году
Спорт в Великобритании в 1875 году
Спорт в Великобритании в 1876 году